Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019 fand am 2. und 3. sowie 4. Oktober, 0.05 Uhr 2019 im Khalifa International Stadium der katarischen Hauptstadt Doha statt.

20 Athletinnen aus 12 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.

Weltmeisterin wurde die britische Vizeeuropameisterin von 2018 Katarina Johnson-Thompson. Sie gewann vor der belgischen Titelverteidigerin, aktuellen Olympiasiegerin, amtierenden Europameisterin und EM-Dritten von 2014 Nafissatou Thiam. Bronze ging an die Österreicherin Verena Preiner.

Rekorde 
Vor dem Wettbewerb galten folgende Rekorde:

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden eine Weltjahresbestleistung und zwei Landesrekorde aufgestellt.
 Weltjahresbestleistung:
 6981 P – Katarina Johnson-Thompson, Großbritannien
 Landesrekorde:
 6981 P – Katarina Johnson-Thompson, Großbritannien
 6210 P – Odile Ahouanwanou, Benin

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, die Datumsangabe mit drei Tagen kommt dadurch zustande, dass die letzte Disziplin kurz nach Mitternacht am Beginn des dann genau genommen dritten Tages durchgeführt wurde.

Hier der Zeitplan:

Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Doha (MESZ plus eine Stunde).

Einzeldisziplinen

100 m Hürden 

2. Oktober 2019

Hochsprung 
2. Oktober 2019, 18:15 Uhr Ortszeit (17:15 Uhr MESZ)

Zeichenerklärung:– = Höhe ausgelassen, x = Fehlversuch, o = Höhe übersprungen

Kugelstoßen 

2. Oktober 2019, 20:30 Uhr Ortszeit (19:30 Uhr MESZ)

Zeichenerklärung: x = Fehlversuch

200 m 

2. Oktober 2019

Weitsprung 

3. Oktober 2019, 18:15 Uhr Ortszeit (17:15 Uhr MESZ)

Zeichenerklärung: x = Fehlversuch

Speerwurf 

3. Oktober 2019, 20:10 Uhr Ortszeit (19:10 Uhr MESZ)

Zeichenerklärung: x = Fehlversuch

800 m 
4. Oktober 2019

Endstand 
2. – 4. Oktober 2019

Videolinks 
 Heptathlon Day 1 | World Athletics Championships Doha 2019, youtube.com, abgerufen am 9. März 2021
 Heptathlon Day 2 | World Athletics Championships Doha 2019, youtube.com, abgerufen am 9. März 2021

Weblinks und Quellen 
 World Championships Doha (englisch), abgerufen am 9. März 2021
 Women Heptathlon Athletics XVII World Championship 2019 Doha (QAT) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 9. März 2021
 Ergebnisse der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019, leichtathletik.de, abgerufen am 26. März 2021
 Alle News zur Leichtathletik-WM 2019 in Doha, leichtathletik.de, abgerufen am 26. März 2021

Einzelnachweise 

Siebenkampf der Frauen
Frauenleichtathletikwettbewerb
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in ar-Rayyan (Gemeinde)
Khalifa International Stadium